Ernest Renshaw ha battuto in finale Richard Taswell Richardson 6–5, 6–3, 2–6, 6–3 nel torneo preliminare, ma il detentore del titolo William Renshaw ha battuto Ernest Renshaw 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1882